Pozzo (în  - fântână):
 Andrea Pozzo (1642–1709), pictor și arhitect italian
 Cassiano dal Pozzo (1588–1657), savant și mecena italian
 Guido Pozzo (n. 1951), prelat romano-catolic și teolog italian
 Maria Vittoria (Carlotta Enrichetta Giovanna) del (dal, al) Pozzo della Cisterna (1847–1876), nobilă italiană, Regină a Spaniei (1870–1873) și Ducesă de Aosta (1863–1876)
 Mattia Pozzo (n. 1989), ciclist italian
 Modesta Pozzo (1555–1592), scriitor venețian
 Vittorio Pozzo (1886–1968), jucător și antrenor de fotbal italian

Toponime 
 Barcellona Pozzo di Gotto, comună în Provincia Messina, Sicilia, Italia
 Pozzo d'Adda, comună în provincia Milano, Italia

Nume de familie italiene
Toponime